Салкынтобе — название населённых пунктов в Казахстане:
 Салкынтобе (быв. Троицкое) — аул в Божегурском сельском округе Жарминского района Восточно-Казахстанской области.
 Салкынтобе (быв. Маковка) — аул в Каратобинском сельском округе Жарминского района Восточно-Казахстанской области, упразднено в 90-е годы.